«Cartouche Doré» — авиационная пилотажная группа ВВС Франции. Летает на трёх учебных винтовых самолётах TB-30 Epsilon. Группа была основана в 1989 году. Является единственной пилотажной группой ВВС Франции, летающей на винтовых самолётах.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт

Пилотажные группы
Современные аэробатические команды